Лев Слоним:
 Слоним, Лев Ильич (1883—1945) — горный инженер, учёный в области нефтедобычи, брат М. И. Слонима.
 Слоним, Лев Самуилович (1914—1994) — инженер-конструктор, лауреат Сталинской премии, сын С. З. Слонима.